

Codici 
 CYC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Caye Chapel (Belize)

Informatica 
 Cyc – una ontologia informatica

Matematica 
 CYC – Programma che sviluppa intelligenze artificiali (a carattere matematico) a partire da poche regole ed esempi di base sviluppato da Douglas Lenat

Trasporti marittimi 
 CYC – Spese di sbarco dei container a destino (THC a destino)